Anton Busmann ist der Name folgender Personen:

 Anton(ius) Busmann (1572–1642), evangelischer Geistlicher, Superintendent am Stift Minden und Hofprediger in Celle, siehe Anton Bußmann (Pastor)